Marialva ist der Name folgender Orte:

 Marialva (Mêda), Gemeinde im Kreis Mêda, Portugal
 Marialva (Paraná), Gemeinde im Bundesstaat Paraná, Brasilien

Marialva ist der Name folgender Personen:
 António Luís de Meneses, 1. Marquês de Marialva (1603–1675), portugiesischer Feldherr der Restauraçao